Edward Neumeier (né en 1957), scénariste et réalisateur américain ;
 John Neumeier (né en 1939), danseur, chorégraphe et directeur de ballet américain.

Voir aussi